L'expression Veuve et orphelin peut désigner :
 le nom d'un groupe sculpté de monument aux morts, dans les communes françaises de Fontaine-sur-Somme et Hangest-en-Santerre ;
 la notion de lignes veuves et orphelines, en typographie.